Unterstadt heißen:

Unterstadt (Dohna), Ortsteil von Dohna, Sachsen
Unterstadt (Freiberg), Ortsteil von Freiberg, Sachsen
Imst-Unterstadt, Ortsteil von Imst, Tirol
Dolní Město, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien

Siehe auch
 Oberstadt (Begriffsklärung)
 Unterstaat